Schizeilema fragoseum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Ferdinand von Mueller, och fick sitt nu gällande namn av Karel Domin. Schizeilema fragoseum ingår i släktet Schizeilema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
fragoseum